Cyrena – miasto w Libii
 Cyrenajka – kraina w Libii
 (133) Cyrene – planetoida
 Kyrene – postać z mitologii greckiej